Марголин, Павел Васильевич:
 Марголин, Павел Васильевич (1830—1889) — русский востоковед-гебраист, переводчик средневековой еврейской литературы.
 Марголин, Павел Васильевич (Шрага-Файвл Марголин; 1870—1942) — издатель, редактор, общественный деятель в Вильно и Берлине.